Muziekalbums
 Naturally (Nat Adderley), uit 1961
 Naturally (J.J. Cale), uit 1971
 Naturally (Sharon Jones & The Dap-Kings), uit 2005
 Naturally (Three Dog Night), uit 1970
Composities
 Naturally (Huey Lewis & the News), een single uit 1986
 Naturally (Deborah Gibson), een single uit 1996
 Naturally (Selena Gomez & the Scene), een single uit 2010
 Naturally (Rondé), een single uit 2017